Machito (cantant), fou un cantant i percussionista de Jazz dels Estats Units d'origen cubà.
 Machito (menjar), tipus de menjar que se serveix a Mèxic, especialment a Monterrey i Guadalajara.